Vom Fiat Typ 327 werden zwei unterschiedliche Modelle angeboten:
Fiat Uno (Typ 327)
Fiat Fiorino (Typ 327)